Sommerung kann bedeuten:

 Pflanzenbestand, siehe Sommerfrucht
 Sommerweide des Viehs, siehe Sömmerung